Бішоп ( — «єпископ») — англійське прізвище та назва декількох географічних об'єктів.

Персоналії 
 Бішоп (прізвище)

Топоніми 
 Бішоп-Окленд — місто в графстві Дарем, Англія
 Бишоп — місто в штаті Джорджія, США
 Бішоп — місто в штаті Каліфорнія, США
 Бішоп — місто в штаті Техас, США
 Бішоп () — невеличка скеля в архіпелазі островів Сіллі

Інше 
 2633 Бішоп — астероїд